Garre, Garrè oder Garré ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Garrè (1857–1928), Schweizer Chirurg
 Gregory G. Garre (* 1964), US-amerikanischer Jurist
 Jan Schmidt-Garre (* 1962), deutscher Regisseur und Produzent
 Nilda Garré (* 1945), argentinische Politikerin
 Oscar Garré (* 1956), argentinischer Fußballspieler
 Walter Garre (* 1945), uruguayischer Radrennfahrer

Garre oder Garré bezeichnet außerdem:

 Garre (Clan), einen Clan der Somali in Somalia, Kenia und Äthiopien
 Garre (Sprache), die Sprache des Garre-Clans
 Garré (Buenos Aires), Ort in Argentinien